Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1999, який відбувся удвадцять перше в Баден-Вюртембергу. Ліндсі Девенпорт і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але цього разу вони виступали з іншими тенісистками, Девенпорт - з Мартіною Хінгіс, а Звєрєва - з Оленою Татарковою. Девенпорт і Хінгіс знялись у чвертьфіналі через травму зап'ястка у Девенпорт, а Татаркова і Звєрєва вибули в першому колі.

Чанда Рубін і Сандрін Тестю виграли титул, у фіналі перемігши пару Аранча Санчес Вікаріо і Лариса Нейланд з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Л Девенпорт М Хінгіс
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М Боллеграф П Тарабіні
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К По А-Г Сідо
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Кетцер Я Новотна
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=3
| RD1-team05=

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Квета Грдлічкова /  Барбара Ріттнер

 Кваліфікаційна сітка

{{4TeamBracket
| RD1= Перше коло
| RD2=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Квета Грдлічкова Барбара Ріттнер| RD1-score1=8'''
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Анжеліка Бахманн Ясмін Вер
| RD1-score2=5
| RD1-seed3=WC
| RD1-team3= Сандра Клезель Магі Серна
| RD1-score3=6
| RD1-seed4=2
| RD1-team4=

Примітки

Посилання 
 ITF singles results page 

Парний розряд
Porsche Tennis Grand Prix, парний розряд